Бабий Яр:

 Бабий Яр — урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец.
 Бабий Яр — поэма, написанная в 1961 году в Киеве Евгением Евтушенко по мотивам преследований и геноцида евреев.
 Симфония № 13, также иногда называемая «Бабий Яр»  — симфония Д. Д. Шостаковича на стихи Е. А. Евтушенко.
 Бабий Яр — песня Александра Розенбаума. 
 Бабий Яр — документальный роман русского писателя Анатолия Кузнецова, основанный на воспоминаниях детства автора.
 Бабий Яр — художественный фильм режиссёров Николая Засеева-Руденко и Ксении Ковалевой, снятый в 2002 году.
 Бабий Яр — германско-белорусский художественный фильм режиссёра Джефа Кэнью, снятый в 2003 году о резне в Бабьем Яру.
 Бабий Яр — ручей в Киеве, правый приток реки Почайны.